Muntari ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Muntari (* 1993), katarischer Fußballspieler
 Sulley Muntari (* 1984), ghanaischer Fußballspieler